MQH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minacu (GO) (Brasile)